Bengtsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Bengtsson 33 863
 Bengtson 345
 Bengtzon 50
 Benktson 11
 Bängtsson 9
 Benktsson 2 
Tillsammans med 22 personer som stavar namnet på annat sätt, blir detta 34 302 personer, vilket ger namnet plats nummer 15 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Bengts son.

Personer med namnet Bengtsson eller varianter av detta namn

A
 Abraham Bengtsson Nyström (1789–1849), byggmästare
 Adolf Berndt Bengtsson, känd som Adolph B. Benson (1881–1961), svenskamerikansk filolog
 Alexander Bengtsson (född 1984), journalist, författare och debattör
 Allan Bengtsson (1889–1955), friidrottare
 Anders Bengtsson, flera personer
 Anders Bengtsson (1824–1891), hemmansägare och politiker
 Anders Bengtsson (journalist) (född 1981), fotbollsjournalist
 Anders Bengtsson (skådespelare) (1869–1946)
 Anders Bengtsson (socialdemokrat) (född 1968), politiker
 Andreas Bengtsson (född 1996), fotbollsspelare
 Angelica Bengtsson (född 1993), stavhoppare
 Angelika Bengtsson (född 1990), politiker, socialdemokrat
 Anna Bengtsson, flera personer
 Anna Bengtsson (illustratör) (född 1951), illustratör, grafisk formgivare, barnboksförfattare
 Anna Bengtsson (översättare) (född 1968), översättare, förläggare
 Anna Sjöström-Bengtsson (1889–1969), småskollärarinna och politiker
 Annika Bengtsson (född 1957), författare och journalist
 Assar Bengtsson (1909–2004), spelman

B
 Bengt Bengtsson, flera personer
 Bengt Bengtsson (1826–1899), hemmansägare och politiker
 Bengt Bengtsson (1829–1896), hemmansägare och politiker
 Bengt Bengtsson (företagare) (1941–2018), grundade Siba
 Bengt Bengtson (högerpolitiker) (1915–1987), civilekonom och politiker
 Bengt Bengtsson (meteorolog) (född 1921)
 Bengt Bengtsson (militär) (1897–1977), militär och författare
 Bengt Bengtsson (museiman) (1910–1981)
 Bengt Bengtsson (politiker) (1915–2006), direktör och politiker
 Bengt Bengtsson Oxenstierna (1591–1643), riksråd, diplomat
 Bengt Olle Bengtsson (född 1946), genetiker
 Benkt-Erik Benktson (1918–1998), teolog
 Benkt-Åke Benktsson (1907–1957), skådespelare och regissör
 Bertil Bengtson (1907–1983), konstnär och konservator
 Bertil Bengtsson (född 1926), jurist, professor, justitieråd
 Bertil Bengtsson (konstnär) (född 1959)
 Bildsköne Bengtsson (1893–1966), legendomsusad brottsling
 Birgitta Bengtsson (född 1965), seglare
 Björn Bengtsson (född 1973), skådespelare
 Bo Bengtson (1914–1996), idrottsledare
 Britta Bengtsson, född Ridderstad (1921–2020), tecknare
 Brun Bengtsson (1500-talet) befallningsman för Kristian II
 Brynolf Bengtsson (Bengt Hafridssons ätt) (död 1315) av okänd relevans

C
 Carl Bengtsson (1874–1942), lantbrukare och politiker
 Carl Bengtsson (organist) (1903–1987)
 Carl Isak Bengtsson (1832–1888), hemmansägare och politiker
 Christina Bengtsson (född 1974), skytt
 Christofer Bengtsson (född 1980), fotbollsspelare
 Christopher Bengtsson (född 1993), ishockeyspelare

D
 Dick Bengtsson (1936–1989), konstnär

E
 Eddie Bengtsson (född 1962), synthmusiker
 Eddy Bengtsson (född 1979), brottare och MMA-fighter
 Edvin Bengtsson (1892–1970), konstnär
 Elias Bengtsson (1918–1997), professor i infektionssjukdomar
 Elsa Bengtsson (1865–1922), nykterhetskvinna, politiker och lärare
 Elvy Bengtsson (född 1941), sångerska och revyartist
 Emil Bengtsson (1875–1937), lantbrukare och politiker
 Erik Bengtsson, flera personer
 Eric Bengtson (1897–1948), kapellmästare, musikarrangör, kompositör och dirigent
 Erik Bengtsson (artist) (1929–2008), operettartist, teaterchef
 Erik Bengtson (direktör) (1886–1968), bergsingenjör och företagsledare
 Erik Bengtson (född 1985), politiker
 Erik Bengtson (företagsledare) (1902–?)
 Erik Bengtson (författare) (född 1938), lärare och författare
 Erik Bengtsson (militär) (född 1928), generallöjtnant och arméchef
 Erik Bengtsson Ryning (död 1520), riksråd
 Erling Bengtsson (1941–2011), friidrottare
 Erling Bløndal Bengtsson (1932–2013), dansk cellist
 Eva Bengtsson, flera personer
 Eva Bengtson Skogsberg (född 1951), politiker
 Eva Bengtsson (keramiker) (född 1955), keramiker
 Eva Thorné Bengtsson (1910–2003), lärare

F
 Fabian Bengtsson (född 1972), företagsledare och arvtagare
 Filip Bengtsson (född 1991), motocrossförare
 Finn Bengtsson (född 1956), politiker, moderat
 Folke Bengtsson (född 1944), ishockeyspelare
 Folke Bengtsson (företagare) (1903–1961), grundade elektronikkedjan Siba
 Frans G. Bengtsson (1894–1954), författare, lyriker och översättare

G
 Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586–1656), ämbetsman, riksamiral, riksskattmästare
 Gun R. Bengtsson (född 1929), översättare
 Gunder Bengtsson (1946–2019), fotbollstränare
 Gunnar Bengtsson, flera personer
 Gunnar Bengtsson (politiker) (född 1934), centerpartist
 Gunnar Bengtsson (militär) (född 1936)
 Gunnar Bengtsson (generaldirektör) (född 1941), strålskyddsexpert
 Gustaf Bengtsson (1878–1951), skådespelare, regissör, fotograf
 Gustaf Bengtsson (tonsättare) (1886–1965), tonsättare och musikpedagog
 Göran Bengtsson, flera personer
 Göran Bengtsson (landshövding) (född 1947)
 Göran Bengtsson (friidrottare) (född 1949)
 Göran Bengtsson (handbollsspelare) (född 1956), handbollsspelare och tränare
 Gösta Bengtsson (1897–1984), seglare

H
 Hans Bengtsson (född 1961), författare, TV- och radioproducent
 Hans-Uno Bengtsson (1953–2007), fysiker, populärvetenskaplig författare
 Helena Bengtsson (född 1966), journalistisk databasredaktör
 Helge Bengtsson (1916–2001), fotbollsspelare
 Hertha Bengtson (1917–1993), keramiker och glaskonstnär
 Helge Bengtsson (1916–2001), fotbollsmålvakt
 Helmer Bengtsson (1902–1974), domkyrkoorganist
 Hilmer Bengtsson (1925–1995), konstnär
 Holger Bengtsson (1911–1973), ingenjör, tillhörde Västgötaskolan
 Hugo Bengtsson (1918–2009), politiker
 Håkan A. Bengtsson (född 1958), journalist, författare, debattör

I
 Ingeborg Bengtson (1891–1980), skådespelare och pianist
 Ingemund Bengtsson (1919–2000), politiker
 Ingmar Bengtsson (1920–1989), musikvetenskapsman
 Ingvar Bengtsson, flera personer
 Ingvar Bengtsson (friidrottare) (född 1922) friidrottare
 Ingvar Bengtsson (journalist) (född 1940) journalist, programdirektör för TV 1 och chef för nyheter och sport på SVT

J
 Jakob Bengtsson (1827–1905), präst och Stockholmsoriginal
 Jan Bengtson (född 1963), flöjtist
 Jan Bengtsson (född 1972), affärsman och arvtagare
 Jenny Bengtsson (född 1983), fackföreningsledare och politiker, vänsterpartist
 Jerry Bengtson (född 1987), honduransk fotbollsspelare
 Jesper Bengtsson (född 1968), journalist och författare
 Johan Bengtson (1845–1926), byggmästare
 Johannes Bengtsson, flera personer
 Johannes Bengtsson i Bjärnalt (1844–1927), lantbrukare och politiker
 Johannes Bengtsson i Öxared (1833–1885), lantbrukare och politiker
 Jon Bengtsson (1719–1797), lantbrukare och politiker
 Jonas T. Bengtsson (född 1976), dansk författare
 Josua Bengtson (1882–1958), skådespelare
 Jöns Bengtsson, flera personer
 Jöns Bengtsson i Brågarp (1837–1918), lantbrukare och politiker
 Jöns Bengtsson i Lilla Hyllinge (1820–1897), lantbrukare och politiker
 Jöns Bengtsson (Oxenstierna) den äldre (1300-talet), riddare
 Jöns Bengtsson (Oxenstierna) (1417–1467), ärkebiskop, riksföreståndare
 Jöran Bengtsson Sparre (1611–1657), ämbetsman, landshövding

K
 Kallis Bengtsson (född 1969), dragspelare
 Karin Bengtsson (född 1983), skådespelare
 Karl Bengtsson (1916–2013), skräddare och politiker
 Karl M. Bengtson (1878–1935), arkitekt och byggmästare
 Kettil Bengtsson (Bielke) (slutet av 1200-talet), äldste medlem av Bielke-ätten
 Kjell Bengtsson, flera personer
 Kjell Bengtsson (kyrkomusiker) (född 1941) 
 Kjell Bengtsson (scoutledare) (1904–1988)
 Kristiern Bengtsson (Oxenstierna), flera personer
 Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) den äldre (ca 1425–1475), riddare och riksråd
 Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) den yngre (ca 1475–1520), riksråd
 Kristin Bengtsson (född 1970), fotbollsspelare

L
 Lars Bengtsson Skytte (1574–1634), slottsståthållare
 Lars-Olof Bengtson (född 1958), författare och musiker
 Lars Philip Bengtsson (1914–1996), läkare
 Lasse Bengtsson (född 1951), journalist och programledare i TV
 Lennart Bengtsson, flera personer
Lennart Bengtsson (brigadgeneral) (född 1953), militär 
Lennart Bengtsson (kommendör) (född 1954), militär 
Lennart Bengtsson (meteorolog) (född 1935), meteorolog
Lennart Bengtsson (politiker) (född 1927), landstingspolitiker och riksdagsledamot , centerpartist
Lennart B:son Uller (född 1944), militär (överste)
 Leo Bengtsson (född 1998), fotbollsspelare
 Lisa Bengtsson, flera personer
 Lisa Bengtsson (formgivare) (född 1981), grafisk designer och mönsterdesigner
 Lisa Bengtsson (fackföreningsledare) (född 1983), fackföreningsledare i Svenska Kommunalarbetareförbundet
 Lukas Bengtsson (född 1994), ishockeyspelare

M
 Magnus Bengtsson, flera personer
 Magnus Bengtsson (friidrottare) (född 1966)
 Magnus Bengtsson (politiker) (1874–1956), tullvaktmästare och politiker
 Magnus Bengtsson (Folkungaätten) (död 1263), fogde och lagman
 Magnus Bengtsson (Natt och Dag) (död på 1470-talet), riddare, riksråd och lagman
 Margareta Bengtson (född 1966), sångerska
 Margot Bengtsson (född 1943), psykolog och genusforskare
 Maria Bengtsson (född 1964), badmintonspelare
 Maria Benktzon (född 1946), industriformgivare
 Marianne Bengtsson (1937–2005), skådespelare
 Martin Bengtsson (född 1970), företagsledare
 Martin Bengtsson (författare) (född 1986), fotbollsspelare och författare
 Mats G. Bengtsson (1944–2005), författare, skådespelare och pianist
 Mattias Bengtsson (född 1961), samhällsdebattör
 Mikael Bengtsson (född 1957), skådespelare och manusförfattare
 Mikael Bengtsson (fotbollsspelare) (född 1981)

N
 Niklas Bengtsson (född 1987), fotbollsspelare
 Nils Bengtsson (född 1925), biotekniker
 Nils A. Bengtsson (1924–2003), översättare

O
 Olle Bengtsson (olika betydelser), flera personer
 Olle Bengtsson (1923–2005), boxare, "Skoftebyn"
 Olle Bengtzon (1919–2009), journalist och debattör
 Olov Bengtson (1881–1965), skolledare
 Oscar Bengtsson (1885–1972), fotbollsspelare
 Oskar Bengtsson (1897–1975), socialpolitiker
 Otto Bengtsson (1921–1998), friidrottare
 Ove Bengtson (född 1945), tennisspelare

P
 Peder Bengtsson Gylta (1443–1527), häradshövding, prästmunk
 Pehr Ferdinand Bengzon (1840–1893), kompositör
 Peo Bengtsson (född 1933), orienterare och missionär för orienteringssporten
 Per Bengtsson, flera personer
 Per Bengtson (1867–1948), handelsman och politiker
 Per Bengtsson (krögare) (född 1967)
 Per-Inge Bengtsson (född 1961), kanotist
 Peter Bengtson (född 1961), tonsättare och organist
 Petter Bengtsson (född 1973), litteraturrecensent och kulturjournalist
 Petter Bengtsson Holm (1638–1691), bildhuggare
 Pierre Bengtsson (född 1988), fotbollsspelare
 Pål Bengtsson (1852–1930), rektor och politiker
 Pär Bengtsson (1922–2007), fotbollsspelare

R
 Rafael Bengtsson (född 1953), flygofficer
 Ragnar Bengtson (1892–?), konstnär
 Ragnar Bengtsson (1910–1961), författare
 Rasmus Bengtsson (född 1986), fotbollsspelare
 Rasmus Bengtsson (ishockeyspelare) (född 1993)
 Richard Bengtsson (född 1980), scoutledare
 Robert Bengtsson Bärkroth (född 1968), fotbollsspelare och tränare
 Robin Bengtsson (född 1990), sångare
 Roland Bengtsson (1916–2005), gitarrist, lutenist, kontrabasist
 Rolf Bengtsson (1931–1976), skådespelare, komiker och sångare
 Rolf-Göran Bengtsson (född 1962), ryttare
 Rose-Marie Bengtsson (född 1939), keramiker och glaskonstnär

S
 Seffrid Bengtsson (aktiv på mitten av 1500-talet), myntgravör
 Severin Peter Bengtsson (1854–1937), gårdamålare
 Sigfrid Bengtsson (aktiv på 1950-talet), politiker, folkpartist
 Sigfrid Bengtsson (konstnär) (1898–1985)
 Signar N Bengtson (född 1938), skulptör och målare
 Signar Natanael Bengtsson dubblettartikel
 Sigtrygg Bengtsson (Boberg) (död före 1219), äldsta svensk med bevarat sigill
 Simon Bengtsson (1860–1939), zoolog och entomolog
 Simon P G Bengtsson (1904–1991), litteraturvetare och förlagsredaktör
 Staffan Bengtsson, flera personer
 Staffan Bengtsson (författare) (född 1955), TV-man och författare
 Staffan Bengtsson (ämbetsman) (född 1955), ämbetsman
 Stefan Bengtsson, flera personer
 Stefan Bengtson (född 1947), paleozoolog
 Stefan Bengtsson (affärsman) (född 1972), arvtagare
 Stefan Bengtsson (professor) (född 1961), teknisk fysiker, högskolerektor
 Stellan Bengtsson (född 1952), bordtennisspelare och tränare
 Stellan Bengtsson (bakteriolog) (1935–1998)
 Sten Bengtsson (Bielke) (1343–1408), lagman och marsk
 Sven Bengtsson, flera personer
 Sven Bengtsson (ciselör) (1843–1916)
 Sven Bengtsson (politiker) (1866–1936), lantbrukare och politiker
 Sven-Axel Bengtson (född 1944), zoolog
 Swante Bengtsson (född 1944), kristen musiker, låtskrivare och producent
 Sylve Bengtsson (1930–2005), fotbollsspelare

T
 Therese Bengtsson (född 1979), handbollsspelare
 Thord Bengtson (1916–1997), diplomat
 Thorsten Bengtsson (1893–1973), bank- och försäkringsman
 Tobias Bengtsson (född 1986), handbollsspelare
 Tord Bengtsson (född 1950), musiker, multiinstrumentalist
 Tore Bengtsson, flera personer
 Tore Bengtsson (politiker) (1911–1964), politiker
 Tore Bengtsson (skådespelare) (1931–2015)
Torsten Bengtsson, flera personer
 Thorsten Bengtsson (1893–1973), svensk bank- och försäkringsman
 Torsten Bengtson (1914–1998), journalist, politiker och nykterhetsivrare
 Torsten Bengtsson (född 1956), författare och specialpedagog
 Tove Bengtsson (född 1986), spelredaktör
 Ture Bengtsson (Bielke), flera personer
 Ture Bengtsson (Bielke) d.y. (1400-talet), riddare, riksråd, häradshövding

U
 Ulf Bengtsson, flera personer
 Ulf Bengtsson (bordtennisspelare) (1960–2019)
 Ulf Bengtsson (kroppsbyggare) (född 1954), entreprenör i träningsbranschen
 Ulf Bengtsson (ämbetsman) (född 1956)
 Ulrica Bengtsson (född 1971), programledare i TV

V
 Valdus Bengtson (1873–1947), präst
 Västgöta-Bengtsson (1908–2000), författare, folklivsskildrare

W
 Walde Bengtsson (1928–2000), journalist
 Walter Bengtsson, flera personer
 Walter Bengtsson (militär) (1901–1989)
 Walter Bengtsson (konstnär) (1927–1998), skulptör, målare och grafiker
 Wilhelm Bengtsson (1841–1910), hemmansägare och politiker

Å
 Åke Bengtsson (Färla) (död 1578), adelsman
 Åsa Bengtsson, flera personer
 Åsa Bengtsson (konstnär) (född 1938), textilkonstnär
 Åsa Bengtsson (professor), numera von Schoultz (född 1973), professor i statsvetenskap
 Åsa Maria Bengtsson (född 1956), konstnär

Se även
 Annika Bengtzon, fiktiv figur i böcker av Liza Marklund
 Bengtsson om klassisk fysik, bok av Hans-Uno Bengtsson
 Bagar Bengtsson, huvudperson i Boken om bagar Bengtsson
 Göran Bengtsson Byggnads AB
 Waller & Bengtsson, cigarrmärke

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn